228 puede hacer referencia a:

 Los años
 228
 228 a. C.
 1228
 2228

 Otros
 (228) Agathe, un asteroide.
 NGC 228, una galaxia.
 Línea 228, página de desambiguación.

 Para el número 228, véase Anexo:Números y Números naturales.